Ara Abrahamian (né en 1975), lutteur suédois ;
 Haroutioun Abrahamian (né en 1969), footballeur arménien ;
 Hovik Abrahamian (né en 1958), homme politique arménien ;
 Stéphane Abrahamian (né en 1946), coureur cycliste français ;
 Suren Abrahamian (né en 1947), homme politique arménien.